Thunderbird sau Thunderbirds se poate referi la:

IT
 Mozilla Thunderbird, un client de e-mail și știri
 Thunderbird (supercomputer), un cluster de supercomputere în Sandia National Laboratories
 Athlon Thunderbird, un microprocesor AMD

Film și televiziune
 Thunder Birds (1942 film), a WWII drama
 Thunderbirds (1952 film), a 1952 film starring John Derek
 Thunderbirds (film), a 2004 science fiction film loosely based on the Gerry Anderson TV series
 Thunderbirds (TV series), a 1960s British series created by Gerry Anderson
 Thunderbirds 2086, (Scientific Rescue Team TechnoVoyager), a 1982 Japanese anime series inspired by the Gerry Anderson TV series

Muzică
 Thunderbird (Cassandra Wilson album), 2006
 Thunderbird (Louis Bellson album), 1965
 Thunderbird (Willis Jackson album), 1962
 Gibson Thunderbird, o chitară bas
 The Thunderbirds, grupul back vocal al cântăreței pop Chris Farlowe
 The Fabulous Thunderbirds, o formație blues rock
 "Thunderbirds Are Go" / "3AM", un cântec de Busted
 "Thunderbird", un cântec de Iron Savior, de pe albumul Condition Red
 "Thunderbird", un cântec de Quiet Riot, de pe albumul Metal Health
 "Thunderbird", un cântec de Seasick Steve, de pe albumul I Started Out with Nothin and I Still Got Most of It Left
 "Thunderbird", un cântec de They Might Be Giants, de pe albumul The Spine
 "Thunderbird", un cântec de ZZ Top, de pe albumul Fandango!
 "Thunderbird", un cântec de Call Me No One, de pe albumul Last Parade

Comic
 Thunderbird (comics), a Marvel Comics superhero introduced in 1975
 Warpath (comics), aka Thunderbird, a Marvel Comics superhero introduced in 1984
 Neal Shaara, aka Thunderbird, a Marvel Comics superhero introduced in 2000

Sport
 Adelaide Thunderbirds, an Australian netball team
 Albuquerque Thunderbirds, an American basketball team
 Dubuque Thunderbirds, a former American junior hockey team
 Hamilton Thunderbirds, a Canadian baseball team
 Sault Thunderbirds, a 1959–1962 Canadian hockey team
 Seattle Thunderbirds, an American hockey team
 Soo Thunderbirds, a Canadian hockey team, launched in 1999
 Thunderbird Soccer Club, a Taiwanese football club
 UBC Thunderbirds, the athletic teams of the University of British Columbia
 AA Thunderbirds, Canadian ice hockey team on which Corey Haim played
 The Thunderbirds, a civic group that organizes the Phoenix Open golf tournament
 Thunderbirds, Los Angeles roller derby team

Aeronautică
 English Electric Thunderbird, a British Army missile
 Thunderbird (B-17), a surviving B-17 Flying Fortress
 Thunderbird Field, a former military airfield in Arizona
 United States Air Force Thunderbirds, an air demonstration squadron
 No. 426 Thunderbird Squadron, a Royal Canadian Air Force transport training squadron
 Northern Thunderbird Air, an airline

Land transport
 Thunderbird (train), a Japanese train service
 Ford Thunderbird, a car
 Royal Enfield Thunderbird, an Indian motorcycle
 Triumph Thunderbird, a British motorcycle introduced in 1949
 Triumph TR65 Thunderbird, a British motorcycle introduced in 1981
 Thunderbird (locomotive), a locomotive used to rescue failed trains
 A nickname for Virgin Trains' British Rail Class 57, often used as such due to the aforementioned 60s television programme

Lodging and accommodation
 Thunderbird Motel, an American Indian-themed motel in Minnesota
 Thunderbird Motel, one of the Miami modern architecture buildings
 Thunderbird Motel (built 1962, on Hollywood's Sunset Strip), now one of four Standard Hotels in a chain
 Thunderbird Motel (Pennsylvania), as last known address of American jihadi Michael Curtis Reynolds before his conviction in 2007
 Thunderbird Motel (Hope, British Columbia), as place of death of a primary suspect in the death of Jasmine Fiore
 Thunderbird (Fremont Inn), a motel on Seattle's Aurora Avenue (US 99) demolished under a local nuisance abatement law
 Thunderbird Hotel, a Paradise, Nevada, hotel and casino

Alte utilizări
 Thunderbird (wine), made by E & J Gallo Winery
 Thunderbird 26, a class of sailboat
 Thunderbird Products, the manufacturer of Formula Boats
 Thunderbird School of Global Management, a private business school whose main campus is located in Glendale, Arizona
 Thunderbird (roller coaster), a roller coaster at PowerPark, Alahärmä, West Finland
 The nickname of the 45th Infantry Brigade Combat Team